Lonsdale désigne notamment :

Toponyme 

 La vallée de la Lune, dans le comté de Cumbria, nord de l'Angleterre ;
 Lonsdale, un village de l'Arkansas ;
 Lonsdale, une ville du Minnesota.

Patronyme 

 Baldwin Lonsdale (1950-2017), prêtre anglican et homme d'État vanuatais ;
 Harry Lonsdale (1865-1923), acteur de cinéma anglais ;
 Kathleen Lonsdale (1903-1971), spécialiste britannique de la cristallographie ;
 Michael Lonsdale (1931-2020), acteur de cinéma français ;
 Olivia Lonsdale , actrice néerlandaise ;
 William Lonsdale (1794-1871), géologue et paléontologue anglais.

Entreprises 
 Lonsdale, marque britannique de vêtements et d'équipement de boxe créée en 1960 ;
 Lonsdale design, agence de branding et de design, créée en 1961 à Londres par Sir Richard Lonsdale-Hands ;
 Lonsdale, marque d'automobiles vendue au Royaume-Uni par Mitsubishi Motors entre 1982 et 1984.

Boxe anglaise 
 , nom du trophée du British Boxing Board of Control.

Patronyme anglais